Margherita di Borgogna (talvolta nota come Anna, 1192-1243), figlia di Ugo III di Borgogna, fu moglie di Amedeo IV di Savoia 
Margherita di Borgogna (1250-1308), figlia di Oddone di Borgogna, conte di Nevers, fu moglie di Carlo I d'Angiò
Margherita di Borgogna (1290-1315), figlia di Roberto II di Borgogna, fu moglie di Luigi X di Francia e madre di Giovanna II di Navarra
Margherita I di Borgogna (1310-1382), figlia di Filippo V di Francia e Giovanna II di Borgogna
Margherita III delle Fiandre (1350-1405), moglie di Filippo di Borgogna
Margherita, contessa di Olanda e Hainaut, moglie di Guglielmo II di Baviera-Straubing
Margherita di Baviera, moglie di Giovanni di Borgogna
Margherita di Borgogna (1393-1441), moglie di Luigi Delfino di Francia e poi di Arthur de Richemont, futuro duca di Bretagna
Margherita di York (1446-1503), duchessa di Borgogna come terza moglie di Carlo I di Borgogna
Margherita d'Asburgo, reggente dei Paesi Bassi, figlia di Massimiliano I d'Asburgo e Maria di Borgogna.